Desa Pendem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pendem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,33, long 110,83), 
 Desa Pendem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 111,34), 
 Desa Pendem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,56, long 111,03), 
 Desa Pendem (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,58), 
 Desa Pendem (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 111,15), 
 Desa Pendem (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar